

Cinema
Testimone d'accusa (Witness for the Prosecution) – film del 1957 di Billy Wilder che ottenne sei nomination al premio oscar e ispirato a un racconto omonimo di Agatha Christie
Testimone d'accusa – film del 1989 di Robert Mandel
Testimone d'accusa – film TV del 1982 di Alan Gibson
Testimone d'accusa – miniserie TV del 2016

Letteratura
Testimone d'accusa – racconto del 1859 di Wilkie Collins
Testimone d'accusa (The witness for the prosecution) – racconto del 1925 di Agatha Christie
Testimone d'accusa – romanzo rosa di Ginna Gray nella collana I nuovi bestsellers con il n.278

Teatro
Testimone d'accusa (Witness for the prosecution) – dramma del 1953 di Agatha Christie